Лусахпюр () — села у Вірменії:

 Лусахпюр (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Лусахпюр (Лорі) — у марзі Лорі.
 Лусахпюр (Ширак) — у марзі Ширак